Акланск — исчезнувший город в России (Пенжинский район Камчатского края)
 «Акланск» — военный корабль Охотской военной флотилии, построенный в 1740-е годы